Die Rugby-Union-Afrikameisterschaft der Frauen () ist ein vom afrikanischen Verband Rugby Africa ausgetragenes Rugby-Union-Turnier für Nationalmannschaften der Frauen, bei dem jährlich der Afrikameister ermittelt wird.

Das Turnier wird seit 2019 ausgetragen und dient in einigen Jahren als Qualifikation für die Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Siehe auch 
 Liste bedeutender Rugby-Union-Wettbewerbe

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers (englisch)

Afrikameisterschaft
Erstveranstaltung 2019